Premio della Combattività – premio assegnato nella competizione ciclistica del Tour de France
 Premio della Combattività – premio assegnato nella competizione ciclistica del Giro d'Italia
 Premio della Combattività – premio assegnato nella competizione ciclistica della Vuelta a España